Гомбын-Хунды (), Гомбо хүнды — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России. Входит в состав сельского поселения Ага-Хангил.

География 
Гомбын-Хунды находится у восточной окраины села Ага-Хангил.

История 
Село официально образовано в 2014 году.

Первое упоминание будущего селения появилось до 2012 года как улица Новая (Гомбо хунды) села Ага-Хангил

Населённый пункт с предполагаемым наименованием Гомбо-Хунды образован в мае 2014 года путём выделения из села Ага-Хангил.

В устав муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края было внесено название села Гомбо хунды.

Однако при законодательном закреплении названия села произошло смена имени: в мае 2017 Законодательное собрание Забайкальского края утвердило наименование населённого пункта Гомбын-Хунды.

Распоряжением Правительства России от 11 октября 2018 г. № 2186-р присвоено наименование вновь образованным населенном пунктам — сёлам Гомбын-Хунды и Известковое.

Население

Инфраструктура 
Животноводство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Выезд на автомобильную дорогу федерального значения  Чита — Забайкальск — государственная граница с Китаем.

Примечания 

Населённые пункты Могойтуйского района